Бойд () — англомовне прізвище шотландського або ірландського походження.

Шотландський варіант походження: назва мешканця острова  у затоці Ферт-оф-Клайд — Bòid (родовий відмінок Bòd — гельська назва острова Б'ют) або Bòideach, що означає «особа з Б'юта». Крім того, це прізвище може означати нащадків Гілли Філіуса Боеда, який з'являється у зв'язку з собором Глазго на початку 12 століття, можливо, від галльського особового імені Boite невизначеного походження.

Шотландський та ірландський варіант походження: бере початок від гельського buidhe у значенні «жовтий (жовто-волосий)» або від кельтського boidhe у значенні «жовтий» або «світлий».

Клан Бойд (, ) — старовинний шляхетський рід і один з наймогутніших кланів Шотландії.

Відомі носії

Б 
 Біллі Бойд:
 Біллі Бойд (; 1898—1940) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
  (;  1968) — шотландський актор та музикант.
  (;  1976) — американський актор, музикант, вокаліст гурту «Incubus».

В 
 Волтер Бойд (;  1972)— ямайський футболіст.
 Вільям Бойд:
 Вілл Бойд (;  1979) — американський музикант, колишній бас-гітарист рок-гурту «Evanescence».
 Вільям Ендрю Мюррей Бойд (письменник) (;  1952) — шотландський письменник і сценарист, командор Ордена Британської імперії

Д 
 Дастін Бойд (;  1986)  — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Джеймс Бойд:
 Джеймс Бойд (; 1930—1997) — американський боксер, олімпійський чемпіон (1956).
 Джеймс Бойд (; 1906—1998) — американський фізик, математик та академічний адміністратор.
 Джені Бойд (;  1991) — американо-британська акторка та модель.
  (;  1993) — американська акторка.
 Джо Бойд (;  1942) — американський музичний продюсер.
 Джон Бойд:
 Джон Бойд (, уроджений — Бойчук Іван Іванович; 1913-?) — діяч української еміграції та робітничого руху в Канаді
 Джон Бойд (; 1824-?) — американський політик ірландського походження, член Асамблеї Вісконсина.
  (;  1981) — американський актор.

Е 
 Едді Бойд (; 1914—1994) — американський блюзовий піаніст і співак.

І 
 Іва Бойд ( 1943—2003) — справжнє ім'я американської поп-співачки, що виступала під іменем Літл Іва ().

К 
 Кейден Бойд (;  1994) — американський актор.
 Кріс Бойд (;  1983) — шотландський футболіст.

Л 
  (;  1965) — канадська акторка, кінорежисер, сценаристка, кінопродюсер, співачка і танцівниця.
 Луїза Бойд (; 1887—1972) — американська дослідниця Ґренландії і Арктики.

М 
 Марк Фредерік Бойд (; 1889—1968) — американський бактеріолог та епідеміолог.
 Міка Бойд (;  1982) — американський веслувальник, олімпійський медаліст (2008).

П 
  (;  1944)  — англійська фотомодель та фотограф.

Р 
  (;  1944) — австралійський і американський кінооператор, лауреат премії «Оскар» (2004).

С 
 Стівен Бойд (; 1931—1977) — ірландський актор.

Т 
 Том Бойд (; 1965) — колишній шотландський футболіст.
 Терренс Бойд (;  1991) — американський футболіст.

Див. також 
 Бойд (ім'я)

Примітки